Het WTA-tennistoernooi van Karlsruhe (officieel Liqui Moly Open) van 2022 vond plaats van dinsdag 10 tot en met zondag 15 mei 2022 in de Duitse stad Karlsruhe. Het was de derde editie van het toer­nooi. Er werd gespeeld op de gravelbanen van Tennisclub Rüppurr.

Op grond van een beslissing van de gezamenlijke internationale tennisbonden speelden deel­neem­sters uit Rusland en Wit-Rusland zonder hun nationale kenmerken.

Evenals vorig jaar bereikte de Egyptische Mayar Sherif beide finales. Deze keer wist zij beide titels te winnen.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste Belgische Alison Van Uytvanck kwam niet verder dan de tweede ronde.

De als tweede geplaatste titelverdedigster, Mayar Sherif uit Egypte, slaagde erin haar titel te pro­lon­ge­ren. In de finale ver­sloeg zij de als achtste geplaatste Amerikaanse Bernarda Pera in twee sets. Sherif wist voor de tweede keer het toer­nooi van Karlsruhe op haar naam te schrij­ven. Het was haar derde WTA-titel, de tweede van dat jaar. Zij won US$ 15.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De andere Belgische, Greet Minnen, was het vierde reekshoofd – ook zij bereikte de tweede ronde, maar daar liet zij verstek gaan wegens een luchtwegontsteking.

De Nederlandse Bibiane Schoofs had de eerste ronde als eind­station.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Irina Maria Bara en Ekaterine Gorgodze hadden zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven.

Het eerste reekshoofd, Katarzyna Piter en Kimberley Zimmermann, bereikte de halve finale. Daarin werden zij uitge­scha­keld door de latere winnaressen.

Het ongeplaatste duo Mayar Sherif en Panna Udvardy won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het eveneens ongeplaatste koppel Jana Sizikova en Alison Van Uytvanck in de match-tiebreak. Het was voor beiden hun eerste dubbel­spel­titel.

Naast Zimmermann en Van Uytvanck was er nog een derde Belgische deelneemster: Greet Minnen speelde samen met de Slowaakse Tereza Mihalíková, met wie zij het tweede reekshoofd vormde – zij bereikten de halve finale, maar daar lieten zij verstek gaan wegens een luchtwegontsteking van Minnen.

De Nederlandse Bibiane Schoofs en Tamara Korpatsch (Duitsland) verloren hun openings­partij.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspelschema WTA
 Dubbelspelschema WTA
 Toernooischema ITF

Karlsruhe 2022
Karlsruhe